Ottokar II av Böhmen, av huset Přemyslid, död 26 augusti 1278, var en böhmisk kung.

Biografi
Redan 1248 deltog han i att slå ned ett uppror mot fadern, och fick då smeknamnet mladší král, den yngre kungen. 

1251 deltog han med Ungern i striderna om Österrike och efterträdde 1253 sin far Wenzel I av Böhmen som kung. Med kurians hjälp vann han 1254 Österrike och erövrade 1260 Steiermark från Ungern. Av den tyske kungen Rickard av Cornwall fick han bekräftelse på sina landvinningar. 

I korståg vände han sig 1255 och Samland och litauerna, i samverkan med Tyska orden hans ärelystna planer på att utvidga sitt rike åt nordost blev ej verklighet. 1269 fullbordade han nästa landvinning: efter en släkting lade han beslag på Kärnten och Krain. Han rike nådde därmed sin största utsträckning, och ett nytt Elbe-Donauvälde var på väg att skapas i kölvattnet på Tyska ordens försvagade ställning. 1272 framträdde Ottokar som kejsarkandidat men blev utslagen av Rudolf av Habsburg. 1274 stämde riksmötet i Nürnberg Ottokar att stå till svars för sin erövringspolitik inom riket. Då Ottokar vägrade godta denna åtgärd, förklarades han i akt 1276 och tvingades avstå sina österrikiska besittningar. 

I ett nytt krig mot Rudolf stupade Ottokar i slaget vid Dürnkrut (Marchfeld) 1278. Ottokar förde en kraftig styrelse, hans regering utmärktes av arbete inom ekonomiskt liv och rättsväsen samt av stadsväsendets uppblomstring.

Ottokar var gift med Margareta av Österrike och sedan med Kunigunda av Slavonien.

Galleri

Källor

Externa länkar 

Böhmens regenter
Huset Přemyslid
Kungligheter som stupat i strid
Personer i Böhmen under 1200-talet
Födda okänt år
Avlidna 1278
Män